Hertogdom Arenberg (-1803), een tot de Keur-Rijnse Kreits behorend hertogdom binnen het Heilige Roomse Rijk
Hertogdom Arenberg (1803-1810), een staat in het westen van Duitsland die in 1803 werd geschapen voor de hertogen van Arenberg